Dave Farrish (né le  à Wingham, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Rangers de New York au repêchage amateur de 1976.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974|| Wolves de Sudbury || LHO ||58 ||11 ||20 ||31 ||205 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1974-1975|| Wolves de Sudbury || LHO ||60 ||20 ||44 ||64 ||258 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1975-1976|| Wolves de Sudbury || LHO ||66 ||27 ||48 ||75 ||155 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1976-1977|| Rangers de New York || LNH ||80 ||2 ||17 ||19 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1977-1978|| Nighthawks de New Haven|| LAH ||10 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1977-1978|| Rangers de New York ||  LNH ||66 ||3 ||5 ||8 ||62 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 1978-1979|| Rangers de New York || LNH ||71 ||1 ||19 ||20 ||61 ||7 ||0 ||2 ||2 ||14 
|- 
| rowspan="2"|1979-1980|| Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH ||20 ||3 ||1 ||4 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Firebirds de Syracuse || LAH ||14 ||4 ||10 ||14 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| rowspan="2"|1979-1980|| Nordiques de Québec || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||20 ||1 ||8 ||9 ||30 ||3 ||0 ||0 ||0 ||10 
|- 
| 1980-1981|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||74 ||2 ||18 ||20 ||90 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 1981-1982|| Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH ||67 ||13 ||24 ||37 ||80 ||15 ||4 ||5 ||9 ||20 
|- 
| 1982-1983|| Saints de St. Catharines || LAH ||14 ||2 ||12 ||14 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1982-1983|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||56 ||4 ||24 ||28 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1983-1984|| Saints de St. Catharines || LAH ||4 ||0 ||2 ||2 ||6 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 1983-1984|| Maple Leafs de Toronto || LNH ||59 ||4 ||19 ||23 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1984-1985|| Saints de St. Catharines || LAH ||68 ||4 ||12 ||16 ||56 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1985-1986|| Bears de Hershey|| LAH ||74 ||5 ||17 ||22 ||78 ||18 ||0 ||4 ||4 ||24 
|- 
| 1986-1987|| SC Riessersee|| 2. Bundesliga ||26 ||7 ||10 ||17 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1987-1988|| Nighthawks de New Haven || LAH ||30 ||4 ||14 ||18 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1987-1988 || EC VSV || EBEL ||33 ||8 ||43 ||51 ||33 ||- ||- ||- || -|| -
|- 
| 1988-1989|| Skipjacks de Baltimore ||  LAH ||60 ||2 ||13 ||15 ||62 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1989-1990|| Hawks de Moncton || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 

|430 ||17 ||110 ||127 ||440 ||14 ||0 ||2 ||2 ||24

Références 

Naissance en août 1956
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Choix de repêchage des Mariners de San Diego
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Firebirds de Syracuse
Joueur des Saints de Saint Catharines
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Hawks de Moncton
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Eddie-Shore